MLU может означать:
 MLU — предварительный подъём зеркала ()
 MLU B.V. — совместная компания Yandex N.V. и Uber International C.V. на рынке таксомоторных перевозок в России и странах СНГ, зарегистрированная в Нидерландах.